Montastruc (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Montastruc (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montastruc (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje